

Astronomia 
 Mae – cratere sulla superficie di Venere

Codici 
 mae – codice ISO 639-3 della lingua bo-rukul

Geografia 
 Maè  – torrente della provincia di Belluno (Italia)

Musica 
 Mae  – gruppo musicale rock statunitense

Persone 
 Christophe Maé – cantante e polistrumentista francese
 Epp Mäe – lottatrice estone di lotta libera, attiva anche nel judo e nel sumo
 Jaak Mae – ex fondista estone
 Maggie Mae – cantante tedesca naturalizzata statunitense
 Ria Mae – cantante canadese

Sigle 
 MAE – Miglior Attrice Emergente
 Metropolitan Area Exchange – tipo di Internet Exchange Point
 Ministero degli Affari Esteri – ministero italiano della politica estera
 Material Adherence Experiment – esperimento NASA sull'accumulo di pulviscolo sui pannelli fotovoltaici del rover Sojourner, atterrato sul suolo marziano nella missione Mars Pathfinder
 Musée de l'air et de l'espace – il più importante museo aeronautico della Francia
 Ministère des Affaires étrangères – il ministero francese per gli affari esteri
 Mandato di Arresto Europeo

Altro 
 Mae – divinità etrusca
 Mae – variante del nome proprio May

Altri progetti